

Cavalli 
 Freiberger – razza di cavalli originaria del Giura nel Nord-Ovest della Svizzera

Geografia 
 Freiberger Mulde – fiume affluente del Mulde che scorre nella Repubblica Ceca e in Germania

Persone 
 Fred Freiberger – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Marc Freiberger – cestista statunitense

Altro 
 Freiberger eierschecke – dolce tedesco originario della Sassonia e della Turingia